Maria d'Asburgo (1505-1558), figlia di Filippo d'Asburgo e sorella dell'imperatore Carlo V, moglie di Luigi II d'Ungheria e Boemia
Maria di Spagna (1528-1603), figlia di Carlo V e moglie dell'imperatore Massimiliano II
Maria d'Austria (1531-1581), figlia dell'imperatore Ferdinando I e moglie di Guglielmo di Jülich-Cleves-Berg

Le seguenti discendenti di casa Asburgo di nome Maria morirono durante l'infanzia:
Maria (I) (1555-1556), figlia di Massimiliano II e Maria di Spagna
Maria (II) (19 febbraio – 26 marzo 1564), figlia di Massimiliano II e Maria di Spagna
Maria (13 maggio 1646), figlia di Ferdinando III e Maria Anna di Spagna